Лас Компуертас има више значења:

 Лас Компуертас (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Компуертас (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Компуертас (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Компуертас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Компуертас (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Компуертас (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Компуертас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Компуертас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Компуертас, Артуро Ансира (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Компуертас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Компуертас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Компуертас (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Компуертас, Фелипе Лагунес (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику